Guerville (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Guerville (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France